Община Пале-Прача (, ) — боснийская община, расположенная в Боснийско-Подринском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является Прача.

Население 
По предварительным данным переписи в конце 2013 года население общины составляло 1 043 человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Пале-Прача

Общины Федерации Боснии и Герцеговины